Ilivilik bezeichnet:
 Ilivilik (Berg), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ilivilik (Fluss), Fluss im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ilivilik (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ilivilik (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ilivilik (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Ilivilik (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland